Лон (фр. Losne, Lonnes, нем. Lohn):

 Топонимы
 Лон — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия; департамент коммуны — Кот-д’Ор. 
 Лон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта; департамент коммуны — Шаранта. 
 Лон — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. 
 Лон — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен. 
 Лон — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

 Персоналии
 Лон Нил — брат премьер-министра Камбоджи Лон Нола, комиссар полиции города Мимот в провинции Кампонгтям
 Лон Нол — камбоджийский политический деятель, глава Кхмерской Республики в 1970—1975 годах
 Лон Нон — политический деятель Камбоджи, младший брат премьер-министра Кхмерской Республики Лон Нола

См. также 
 Лон-Амманнзег — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн
 Лон-ле-Сонье — город и коммуна на востоке Франции
 Лон-ле-Сонье — округ (фр. Arrondissement) во Франции
 Лон-Пайн — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США
 Лон-Три — тауншип в округе Чиппева, Миннесота, США